Рок Појнт има више значења:
 Рок Појнт (Аризона)
 Рок Појнт (Мериленд)